El Chepinque kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Chepinque, Guanajuato, ort, León, 
 El Chepinque, Zacatecas, ort, Ojocaliente, 

Robotskapade Mexikoförgreningar